Turze bezeichnet 

mehrere Orte in Polen
 Turze (Poświętne), Dorf in der Landgemeinde Poświętne, Powiat Wołomiński
 Turze (Tczew), Dorf in der Landgemeinde Tczew, Powiat Tczewski
 Turze (Kuźnia Raciborska), Dorf in der Landgemeinde Kuźnia Raciborska, Powiat Raciborski
 Turze (Ostrzeszów), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Ostrzeszów, Powiat Ostrzeszowski
 Turze (Czaplinek), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Czaplinek, Powiat Drawski
 Turze (Dębno), Kolonie in der Stadtgemeinde Dębno, Powiat Myśliborski
 Turze (Pyrzyce), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Pyrzyce, Powiat Pyrzycki

Polnischer Name für
 Turja (Solotschiw), Gemeinde im Rajon Busk, Ukraine
 Turje, Gemeinde im Rajon Staryj Sambir, Ukraine